Il y a eu plusieurs Robert de Courtenay, membres de la maison capétienne de Courtenay. Dans l'ordre chronologique de leur naissance :
 Robert de Courtenay-Champignelles (v. 1168 † v. 1239), bouteiller de Louis VIII
 Robert de Courtenay (empereur latin de Constantinople) (1201 † 1228), empereur latin de Constantinople
 Robert de Courtenay (1224 † 1279), évêque d'Orléans
 Robert de Courtenay-Champignelles (1251 † 1324), archevêque de Reims